Nützelbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:

 Nützelbach (Oberaurach), Dorf der Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern

Gewässer:

 Nützelbach (Mettlachbach), auch Itzelbach, rechter Zufluss des Mettlachbachs vor Adelmannsdorf, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Nützelbach (Weidach), auf dem Unterlauf Gießgraben, rechter Zufluss der Weidach (zum Weidachbach, zur Volkach) bei Gerolzhofen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Lützelbach